Андрей Федорович Проценко (11 ноября 1902 года, Нежин — 19 июля 1984 года, Киев) — украинский флейтист, педагог, заслуженный артист УССР (1946), профессор консерватории (1954). Отец украинского историка, архивиста, краеведа Людмилы Проценко.

Биография 
Андрей Федорович Проценко родился 11 ноября 1902 года в городе Нежин. После окончания начальной школы поступил учиться в Нежинскую классическую гимназию. С 1912 года учился на скрипке, c 1918 года учился игре на кларнете, трубе, флейте. В 1927 году закончил Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) по классу флейты у педагога Александра Химиченко).

В 1924—1925 годах работал артистом Киевского оперного театра на колесах, в 1926—1928 годах — артист оркестра Московского Малого театра, в 1928—1934 годах — артист Свердловского театра оперы и балета, в 1934—1956 годах — солист и концертмейстер группы флейт симфонического оркестра Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. С 1926 года — преподаватель Киевской музыкальной школы, с 1927 года — Свердловского музыкального техникума. С 1934 года — преподаватель Киевской консерватории имени П. И. Чайковского (с 1941 года — доцент, с 1954 года — профессор).

С именем Андрея Проценко связано формирование киевской флейтового школы. Андрей Федорович был мастером советской оперно-симфонической оркестровой культуры, представителем исполнительской музыкальной школы академического направления.

За более чем 50 лет творческой и педагогической работы Проценко воспитал ряд исполнителей флейтистов, лауреатов республиканских и всесоюзных конкурсов, педагогов. Среди них Я. Верховинец, Пшеничный, В. Турбовський, М. Вайнтрауб, Г. Гарбар, В. Федченко, С. Савченко, М. Войналович, А. Коган, Я. Басов, П. Шелудченко.

Память 
На здании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского установлена мемориальная доска профессору Андрею Федоровичу Проценко.

Литература 
 Проценки — українські митці // Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 493.
 С. Болотін — Словник музикантів-виконавців на духових інструментах. стр. 88, 170

Ссылки 
 Исполнительская деятельность украинских флейтистов в 30-60-е годы XX века

Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории